Тодд Ласа́нс (; полное имя ; род. 18 февраля 1985, Ньюкасл, Австралия) — австралийский актёр, наиболее известный по ролям в телесериалах «Домой и в путь», «Адвокаты» и «Спартак: Война проклятых».

Ранние годы 
Тодд Ласанс сын Роберта и Яны Ласанс и имеет старшего брата Чада. Он и его семья жили в городе Медоуи () в Новом Южном Уэльсе и переехали в соседний город Ньюкасл в 2002 году. Ласанс посещал христианский колледж Святого Филиппа, где учился актёрскому искусству в рамках школьных занятий. В декабре 2008 года в Сиднее он прошёл актерские курсы.

Карьера 
Свою актерскую карьеру Ласанс начал в Сиднее, где делил квартиру с другим актёром сериала «Дома и в пути» Марком Фурзом. В 2006 году Тодд Ласанс дебютировал на телевидении, снявшись в двух эпизодах австралийском сериале «Большая волна». В 2007 году Ласанс получил одну из главных ролей в телесериале «Домой и в путь», которая принесла ему первый успех. В мае 2009 года Ласанс стал лауреатом премии Logie Award как самый популярный актёр. В декабре 2009 года Ласанс заявил, что больше не будет принимать участие в съёмках сериала «Домой и в путь» и решил продолжить свою актерскую карьеру в Америке.

В 2008 году Ласанс снялся в небольшой роли в американском фильме «Золото дураков». В марте 2010 года газета Sydney Morning Herald сообщила, что Ласанс примет участие в съёмках небольшого мини-сериала «Улица облаков» по роману Тима Уинтона с тем же названием, написанного 1991 году. В телесериале показана жизнь двух рабочих австралийских семей, которые проживают на улице Cloudstreet, которая и дала название роману и фильму. Съёмки проходили в городе Перт в западной Австралии. Сериал вызвал положительные отзывы критиков.

В сентябре 2010 года Ласанс снялся в восьми эпизодах третьего сезона сериала «Спецотдел по спасению», где сыграл роль Кэма Джексона. В январе 2011 года Ласанс принял участие в съёмках телесериала «Адвокаты» на ABC1, где сыграл молодого адвоката Бена Макмахона. Премьера фильма состоялась 11 марта 2012 года и вызвала смешанные отзывы критиков. В марте 2012 года стало известно, что Ласанс принял участие в отборе актёров на участие в четвертом сезоне американского исторического телесериала «Спартак: Война проклятых», в котором сыграл роль молодого Юлия Цезаря. Сериал вышел 25 января 2013 года на телеканале Starz.

Проблемы с законом 
10 августа 2008 года Toyota Supra под управлением Тодда Ласанса столкнулась с Honda Civic под управлением пожилой женщины. Ласанс и его пассажир получили легкие травмы, женщина же была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, однако осталась жива. 12 декабря 2009 года Ласанс был арестован в ночном клубе за хранение кокаина, за что получил 12 месяцев условного заключения.

Фильмография

Примечания

Ссылки